ОАЭ на летних Олимпийских играх 2012 года были представлены 26 спортсменами (24 мужчинами и двумя женщинами) в шести видах спорта. Для ОАЭ эти летние Игры стали восьмыми подряд. Знаменосцем третий раз стал стрелок шейх Саид Аль-Мактум. Медалей спортсмены ОАЭ не завоевали.

В командных видах спорта ОАЭ был представлен мужской футбольной сборной, которая в групповом турнире проиграла Уругваю (1:2), Великобритании (1:3) и сыграла вничью с Сенегалом (1:1).

Результаты соревнований

Дзюдо 

Спортсменов — 1

Мужчины

Стрельба 

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Женщины

Футбол 

Спортсменов — 18

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

Ссылки 
 ОАЭ на Олимпийских играх  
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
Спорт в ОАЭ в 2012 году